Harsanyi bzw. Harsányi ist der Familienname folgender Personen:
 Gergely Harsányi (* 1981), ungarischer Handballspieler
 John Harsanyi (1920–2000), ungarisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Tibor Harsányi (1898–1954), französischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Zoltán Harsányi (* 1987), slowakischer Fußballspieler
 Zsolt Harsányi (1887–1943), ungarischer Theaterleiter und Schriftsteller
 Zsuzsanna Harsányi (* 1976), ungarische Triathletin